«Старший брат Чэн» (, ) — гонконгская криминальная драма режиссёра  производства студии братьев Шао. Главную роль исполнил Чэнь Гуаньтай. Сиквел фильма «Чайная „Чэнцзи“» (1974).

Сюжет 
Жизнь Чэна и его семьи в сельской местности заканчивается, поскольку люди из чайной просят Чэна вернуться обратно и разобраться в неприятных ситуациях, возникших после его отъезда. Видя, что закон наказывает невинных и стоит на стороне преступности, Чэн решает, что возьмёт правосудие в свои руки. Он и его люди противостоят насильникам, наркотикам, ворам и жуликам. Деятельность Чэна делает его героем для граждан, но для Полиции Гонконга самосуд Чэна выходит за рамки закона. Между тем Принца Цзи, которого Чэн когда-то помог отправить за решётку, выходит из тюрьмы и продолжает усложнять жизнь Чэну, его семье и друзьям. Чэн вынужден дать отпор старому противнику.

В ролях

Кассовые сборы 
Премьера в гонконгском кинотеатральном прокате состоялась 16 июля 1975 года. По результатам шестнадцати дней кинопроката гонконгская «касса» фильма составила  HK$. Лента заняла пятую строчку по сборам в кинопрокате Гонконга за 1975 год.

Мнения критиков 
«Тем, кто ругает  и прочие триадовские боевики за их одномерность, стоит посмотреть, с чего всё начиналось – «Большой брат Чэн» во многом заложил каноны таких картин, но сейчас его невозможно воспринимать всерьёз, настолько он грубо и неаккуратно скроен», — Борис Хохлов, сайт HKCinema.ru.

«„Чайная“ и „Старший брат Чэн“ прекрасно работают вместе. В настоящее время они оба несколько замедленны в некоторых частях, и эпизодический характер борьбы с преступностью иногда представляет собой проблему для подражания. В некотором смысле, однако, это единственный способ рассказать эту историю о том, как вдохновить дух сообщества в тех местах, где вы живёте, работаете и ведёте бизнес», — Уилл Коуф, сайт Silver Emulsion Reviews.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-боевики Гонконга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы-сиквелы
Фильмы на кантонском языке